Мали́ничи — название населённых пунктов:

Россия 
 Малиничи — деревня в Тужинском районе Кировской области.

Украина 
 Малиничи — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.